Hastrup est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aage Hastrup (1919–1993), homme politique danois ;
 Jannik Hastrup (né en 1941), cinéaste et compositeur danois ;
 Kirsten Hastrup (née en 1948), anthropologue danoise ;
  (née en 1958), actrice danoise.

Notes et références

Voir aussi 
 Frau Dagmar Hastrup
 (16589) Hastrup

en:Hastrup (surname)